Roberto Aguilar Hernández (ur. 1964) – meksykański polityk
 Roberto Hernández (ur. 1964) – portorykański baseballista
 Roberto Hernández (1967–2021) – kubański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk
 Roberto Hernández (ur. 1967) – meksykański piłkarz
 Roberto Hernández (ur. 1980) – dominikański baseballista
 Roberto Hernández (ur. 1989) – ekwadorski łucznik
 Roberto Hernández Vélez – portorykański polityk, burmistrz Corozal